Об'єкти NGC
Південний Трикутник (сузір'я)
Планетарні туманності